Leandro N. Alem (1842-1896) fue un político revolucionario, estadista y masón argentino. Además, Leandro N. Alem puede referirse a:

Localidades y divisiones administrativas 
 Leandro N. Alem, partido (división administrativa) de la provincia de Buenos Aires (Argentina).
 Leandro N. Alem, ciudad de la provincia de Buenos Aires (Argentina).
 Leandro N. Alem, departamento (división administrativa) de la provincia de Misiones (Argentina).
 Leandro N. Alem, ciudad de la provincia de Misiones (Argentina).
 Leandro N. Alem, localidad de la provincia de San Luis (Argentina).

Avenidas 
 Leandro N. Alem, avenida de la ciudad de Bahía Blanca (Argentina).
 Leandro N. Alem, avenida de la ciudad de Buenos Aires (Argentina).

Estaciones ferroviarias 
 Leandro N. Alem, estación ferroviaria de los subterráneos de la ciudad de Buenos Aires (Argentina).
 Leandro N. Alem, estación ferroviaria de la localidad de Leandro N. Alem, en la provincia de Buenos Aires (Argentina).

Instituciones deportivas 
 Club Deportivo y Mutual Leandro N. Alem, institución deportiva de la ciudad de Buenos Aires (Argentina).
 Club Atlético Leandro N. Alem, institución deportiva de Coronel Pringles (Argentina).
 Club Leandro N. Alem, institución deportiva de Bahía Blanca (Argentina).